Ламбер Сити има више значења:
 Ламбер Сити (округ Мифлин, Пенсилванија)
 Ламбер Сити (Џорџија)
 Ламбер Сити (округ Клирфилд, Пенсилванија)